César Alberto Salazar Coll, homme politique vénézuélien ;
 César Salazar, coureur cycliste colombien ;
 César Salazar, joueur de squash mexicain, frère jumeau de Arturo Salazar.